Dreadnought of dreadnaught staat voor:
Dreadnought (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
HMS Dreadnought, diverse Britse oorlogsschepen, waarvan het slagschip HMS Dreadnought (1906) het bekendste is
dreadnought (scheepstype), een scheepstype gebaseerd op de HMS Dreadnought
Dreadnaught (band), een folk-punkband
Dreadnought (gitaar), een gitaartype
Dreadnought (computerspel), een computerspel van Yager Development